Морохов — фамилия; имеет женскую форму Морохова.
 Морохов, Александр Валентинович (род. 1954) — советский и российский военачальник.
 Морохов, Игорь Дмитриевич (1919—2001) — физик-атомщик, организатор производства, лауреат Сталинской и Ленинской премий. См. также 
 Морохово — упразднённая деревня в Ярцевском районе Смоленской области России.